(1879–1917) – directeur de la  de Varsovie, premier président de l'Union des bibliothécaires polonais
  (1910–1993) – biochimiste, recteur de l'Académie de médecine de Wrocław (1965-1968)
 Tadeusz Baranowski (1945- ) – auteur de bandes dessinées
  (1948- ) – joueur d'échecs (notamment aux échecs par correspondance)